Jan Grabski (zm. 1556) – kasztelan kruszwicki
 Jan Grabski (zm. 1630) – podkomorzy inowrocławski
 Jan Kazimierz Grabski – kasztelan nakielski z nominacji Stanisława Leszczyńskiego
 Jan Grabski (zm. po 1788) – miecznik inowłodzki
 Jan Chryzostom Grabski (1787–1851) – powstaniec listopadowy, ziemianin